Richard Weyl ist der Name folgender Personen:

* Richard Weyl (Jurist) (Carl Friedrich Wilhelm Richard Weyl; 1864–1940), deutscher Jurist
 Richard Weyl (Geologe) (Hellmut Theodor Richard Weyl; 1912–1988), deutscher Geologe

Siehe auch:
 Richard Weil